

Geografia 
 Grimstad – comune della contea di Agder in Norvegia

Persone 
 Birgitte Grimstad – cantante danese
 Erlend Grimstad – politico norvegese
 Gudmund Grimstad – lottatore norvegese
 Lars Joachim Grimstad – ex calciatore norvegese, centrocampista